Não Vou Desistir (álbum) - do cantor Wilian Nascimento, lançado em abril de 2015 pela gravadora MK Music
 Não Vou Desistir (canção) - da banda cristã brasileira Trazendo a Arca, registrada no álbum Marca da Promessa, lançado em junho de 2007

Desambiguação